La saison 1927-1928 du Championnat d'Italie de football est la  de la première division italienne.

Les vingt-deux meilleures équipes italiennes sont réparties en deux groupes A et B (indifféremment de leur zone géographique). Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour le tour final, tandis que les recalés jouent la Coupe CONI. 

Le Foot Ball Club Torino remporte ce tour final et est donc sacré champion d'Italie pour la première fois de son histoire.

Les 22 clubs participants

Barème des classements 
Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 points
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Compétition

Groupe A

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Groupe B

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Phase finale

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}
Le Foot Ball Club Torino est sacré champion d'Italie.

Matchs

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Italie de football

Liens externes 
  RSSSF

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1927-1928 Serie A
Championnat Italie Football 1927-1928 Serie A
Italie
Italie